Trehøje kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Trehøje, Mørke, kulle, Syddjurs kommun, Region Mittjylland, 
 Trehøje, Mols, kulle, Syddjurs kommun, Region Mittjylland,